Михаи́л Артамо́нов: Артамонов, Михаил Владимирович (род. 1997) — российский тхэквондист. 
 
 Артамонов, Михаил Илларионович (1898—1972) — российский и советский археолог и историк, директор Государственного Эрмитажа.
 Артамонов, Михаил Петрович (1914—1966) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда.